Вава је појам са више значења:

 Вава (Бабушница), насеље у Србији у општини Бабушница.
 Едвалдо Изидио Нето, познатији као Вава, бразилски фудбалер.